Liljedahl är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Annika Liljedahl
Axel Liljedahl
Bengt Liljedahl
Edith Liljedahl
Edvard Liljedahl
Ernst Liljedahl
Gunnar Liljedahl
Gösta Liljedahl
Hans Liljedahl
Heinz Liljedahl
Johan Liljedahl
Jonathan Liljedahl
Leif Liljedahl
Magnus Liljedahl
Marie Liljedahl
Ragnar Liljedahl
Simon Liliedahl
Sten-Otto Liljedahl
Svante Liljedahl